Berenguela de León (1204 - 12 de abril de 1237) fue hija de Alfonso IX de León y de su segunda esposa Berenguela de Castilla, y por tanto era hermana de Fernando III el Santo.

Biografía 
En 1224 contrajo matrimonio en la ciudad de Toledo con el rey de Jerusalén Juan de Brienne. Este matrimonio fue impulsado por su madre, Berenguela de Castilla, en una maniobra política que evitó que Juan de Brienne desposara a alguna de las hijas que Alfonso IX tuvo con su primera esposa Teresa de Portugal, con lo que evitaba que el rey leonés dispusiera de otro candidato varón que le disputara el trono a Fernando III el Santo.

De este matrimonio nacieron cuatro hijos: Alfonso de Brienne, Luis de Acre, Juan de Acre y María de Brienne.

Genealogía

Referencias 

Infantes de Castilla del siglo XIII de la Casa de Borgoña (Castilla)
Emperatrices latinas de Constantinopla
Mujeres de la Edad Media en España
Reinas consortes de la Casa de Borgoña (Castilla)